Улица Пионе́ров — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Улица Пионеров — улица во Владикавказе..
 Улица Пионеров — улица в Екатеринбурге.
 Улица Пионеров — улица в Красноярске.
 Улица Пионеров — улица в Петрозаводске.
 Улица Пионеров — улица в Курске

См. также 
 Пионерская улица